Física: mesura del nombre de vegades que ocorre un esdeveniment per unitat de temps; vegeu «Freqüència».
Acústica: freqüències audibles per l'oïda humana. Vegeu Audiofreqüència
 Estadística: quantitat de vegades que es repeteix un succés d'una variable; vegeu «Freqüència estadística».